Чкаловка () — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 78 человек. Почтовый индекс — 07240. Телефонный код — 4591. Занимает площадь 1 км². Код КОАТУУ — 3222085602.

Местный совет 
07240, Київська обл., Іванківський р-н, с. Термахівка

Ссылки 
 Чкаловка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Иванковского района